Michal steht für:

 Michal, eine biblische Figur
 Michal (Vorname), einen männlichen und weiblichen Vornamen

Michal ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Michal (* 1931), deutscher Biochemiker
 Jacques Michal (um 1680–um 1750), französisch-deutscher Kartograph
 Karl Michal (1885–1972), österreichischer Kommunalpolitiker
 Kristen Michal (* 1975), estnischer Politiker
 Wolfgang Michal (* 1954), deutscher Autor und Journalist